Варна́к — застаріле розмовне позначення людини, що втекла з каторги або відбувала її. У Сибіру місцеві жителі так називали втікачів з в'язниць і острогів. Походження слова неясне, припускається запозичення з тюркських мов (пор. ст.- — «красти»). За твердженнями деяких європейських джерел, це слово походить від абревіатури ВРНК ( — «злодій, розбійник, покараний батогом»), випеченої на лобі засудженого.
 «Варнак» — поема Тараса Шевченка.
 «Варнак» — повість Тараса Шевченка, за сюжетом близька до поеми.

Див. також 
 Варнаки — назва кількох населених пунктів у Росії

Примітки